Durão ist der Familienname folgender Personen:

 Américo Durão (1894–1969), portugiesischer Lyriker und Dramatiker
 Joaquim Durão (1930–2015), portugiesischer Schachmeister und -funktionär
 José de Santa Rita Durão (~1722–1784), brasilianischer Dichter
 Manuel Durão (* 1987), portugiesischer Komponist und Dirigent
 Ricardo Durão (1928–2021), portugiesischer Moderner Fünfkämpfer und General
 Rita Durão (* 1976), portugiesische Schauspielerin
 Roberto Durão (* 1959), portugiesischer Moderner Fünfkämpfer und Oberst